

Patronyme 
 Pierre Escot, né en 1965, est un poète et plasticien français
 Julien Escot, né en 1975 est un mixologue-auteur-entrepreneur français
 Richard Escot, né en 1959, est un journaliste français

Toponyme 
 Escot est une commune française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques et la région Nouvelle-Aquitaine.

Voir également
 Escots est une commune française, située dans le département des Hautes-Pyrénées et la région Midi-Pyrénées.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme